Сиротю́к — украинская фамилия. 

Известные носители:
 Сиротюк, Николай Иосифович (1915—1984) — советский украинский литературовед и писатель.
 Сиротюк, Олег Мирославович (род. 1978) — украинский политик, бывший глава Тернопольской облгосадминистрации.
 Сиротюк, Светлана Трофимовна (род. 1941) — советская и украинская театральная актриса, народная артистка Украины.
 Сиротюк, Сергей Наумович (1919—1982) — Герой Советского Союза.
 Сиротюк, Юрий Николаевич (род. 1976) — украинский политик.

См. также 
 Сироткин